Супарник (женски род: супарница), још и противник (противница) у неком надметању, такмичењу или у животу уопште, представља особу која се са другом особом (којој је она супарник) такмичи, тј. надмеће или особу која има другачије ставове. Супарништво је појам који објашњава однос међу супарницима.

Филмови 
 Супарница (2006)

Песме 
 „Rival“ (песма Перл џема) из 2000. године.